Materialdienst ist der Name folgender Zeitschriften: 

 Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts (ab 1949), siehe MD (Zeitschrift)
 Materialdienst. Zeitschrift für Religions- und Weltanschauungsfragen (ab 1997), siehe Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen #Aufgaben 
 Materialdienst. Evangelischer Arbeitskreis Kirche und Israel in Hessen und Nassau (1990–2008)